Mantiphaga är ett släkte av steklar. Mantiphaga ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallglanssteklar
Mantiphaga